Кубок Кипра 2009 года — второй розыгрыш международного турнира для женских национальных сборных, прошедший на Кипре с 5 по 12 марта 2009 года. В турнире приняло участие восемь команд. Победителем впервые стала сборная Англии.

Результаты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

4 мяча
  Кристин Синклер
  Манон Мелис

3 мяча
  Елена Фомина

2 мяча

  Лиэнн Сандерсон
  Келли Смит
  Фара Уильямс

  Кэти Чэпмен
  Эмбер Хирн
  Кирсти Яллоп

  Эжени Ле Соммер
  Корин Франко
  Ноко Матлу

1 мяч

  Эниола Алуко
  Карен Карни
  Джессика Кларк
  Кейси Стоуни
  Эмили Уэствуд
  Стефани Хьютон
  Кристина Джульен
  Мелисса Танкреди

  Шэнис ван де Санден
  Шанталь де Риддер
  Сильвия Смит
  Шерида Спице
  Риа Персиваль
  Бетси Хассетт
  Анна Кожникова
  Наталья Мокшанова

  Екатерина Сочнева
  Дельфин Блан
  Луиза Несиб
  Элоди Томи
  Сьюзан Грант
  Полин Хэмилл
  Хленгиве Нгване
  Шанталь Эсо

Ссылки 
 Результаты турнира на rsssf.com

Футбол в Европе в 2009 году
Март 2009 года
Спорт на Кипре в 2009 году
Женский Кубок Кипра по футболу
2009 год в женском футболе